Dorohusk (plaats), plaats in Polen
 Dorohusk (gemeente), gemeente in Polen